Paese selvaggio (Wild in the Country), film diretto da Philip Dunne (1961)
Paese selvaggio (Hard Country), film diretto da David Greene (1981)